Příjmení Sloup, přechýleně Sloupová, nosí více významných osobností:

 Jiří Sloup (1953–2017), český fotbalista, synovec Karla
 Josef Sloup-Štaplík (1897–1952), český fotbalista
 Karel Sloup (1932–2010), český fotbalista, bratranec Rudolfa a Zdeňka, strýc Jiřího
 Rudolf Sloup (fotbalista) (1921–1993), český fotbalista, bratr Zdeňka, bratranec Karla
 Rudolf Sloup-Štapl (1895–1936), český fotbalista
 Václav Sloup (1936–2014), český herec
 Zdeněk Sloup (1924–2008), český fotbalista, bratr Rudolfa, bratranec Karla